Алекса́ндр Ге:
 Ге, Александр Генрихович (1842—1907) — врач, профессор Казанского университета, популяризатор науки.
 Ге, Александр Юльевич (1879—1919) — чекист, член ВЦИК, журналист.